Мархель Роман Романович — український архітектор.
 Мархель Тетяна Григорівна — білоруська актриса.

Прізвища